Der Speerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2001 wurde am 10. und 12. August 2001 im Commonwealth Stadium der kanadischen Stadt Edmonton ausgetragen.

Der tschechische Weltrekordinhaber und dreifache Olympiasieger (1992/1996/2000) Jan Železný wurde nach 1993 und 1995 zum dritten Mal Weltmeister. Er hatte außerdem zweimal WM-Bronze (87/1999) und 1994 EM-Bronze gewonnen. Auf den zweiten Platz kam der finnische Titelverteidiger Aki Parviainen. Bronze ging an den griechischen Vizeweltmeister von 1999 und WM-Dritten von 1997 Konstandinos Gatsioudis.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der tschechische Weltmeister Jan Železný verbesserte den bestehenden WM-Rekord im Finale am 12. August um 2,68 m auf 92,80 m.

Außerdem wurde ein Landesrekord aufgestellt.
 81,66 m – Scott Russell, Kanada: Qualifikation am 10. August

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
27 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 84,00 m. Sechs Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den sechs nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Werfer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 81,78 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 

10. August 2001, 19:10 Uhr

Gruppe B 

10. August 2001, 21:00 Uhr

Finale 
12. August 2001, 15:40 Uhr

Video 
 JT-Zelezny / 92.80 / 2001 World Championships auf youtube.com, abgerufen am 16. August 2020

Weblinks 
 8th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 24. Juli 2020
 Men Javelin Throw Athletics VIII World Championship 2001 Edmonton (CAN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 16. August 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Javelin Throw, Edmonton 2001, S. 204 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 16. August 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Speerwurf der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Edmonton